Jazvine (Radoboj), naselje u općini Radoboj, Hrvatska
 Jazvine (Busovača, BiH), naseljeno mjesto u općini Busovača, BiH